Dongan Engine Manufacturing Company (также известен как Харбинский моторный завод) — китайский производитель двигателей, основанный в 1948 году.

Первая продукция — 14-цилиндровый радиально-поршневой двигатель HS7 для вертолета Z-5.

Двигатели 
 Dongan HS7 1268 кВт (1700 л. с.) 14-цилиндровый радиально-поршневой двигатель.
 Dongan HS8 1380 кВт (1850 л. с.)
 Одновальный турбовинтовой двигатель Dongan WJ5A для Xian Y-7 и Harbin SH-5
 Одновальный турбовинтовой двигатель Dongan WJ5E для Xian Y7-200B, разработанный с помощью General Electric

Примечания 

Предприятия Китая